Ambispora är ett släkte av svampar. Ambispora ingår i familjen Ambisporaceae, ordningen Archaeosporales, klassen Glomeromycetes, divisionen Glomeromycota och riket svampar.

Källor

Svampar
Ambispora